Pappenheimer steht für:

 Angehöriger eines fränkisch-schwäbischen Adelsgeschlechts, siehe Pappenheim (Adelsgeschlecht)
 Angehörige der Königsberger Studentenverbindung Pappenhemia
 Einwohner der Stadt Pappenheim
 die Redensart „seine Pappenheimer kennen“, siehe Gottfried Heinrich zu Pappenheim #Charakter, Bedeutung und Redewendung
 Kloakenreiniger Nürnbergs seit dem späten Mittelalter
 Der Pappenheimer, ein langsamer Militärmarsch, siehe Armeemarschsammlung #Sammlung „Deutsche Armeemärsche“ von Wilhelm Stephan
 Pappenheimer (DJ) (* 1983), deutscher DJ
 Familie Pappenheimer († 1600), in Bayern wegen Hexerei hingerichtete Familie, siehe Liste bekannter Personen, die wegen Hexerei hingerichtet wurden

Pappenheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin M. Pappenheimer (1908–1995), US-amerikanischer Bakteriologe
 Heinrich Sigmund Pappenheimer von Kerstorf (1769–1832), deutscher Bankier und Publizist, bayerischer Hofbankier
 John Pappenheimer (1915–2007), US-amerikanischer Physiologe
 Ruth Pappenheimer (1925–1944), deutsches Opfer der NS-Euthanasie

Siehe auch:
 Pappenheim (Begriffsklärung)